Dürnberger ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Dürnberger (1837–1896), österreichischer Rechtsanwalt und liberaler Politiker
 Bernd Dürnberger (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Charlotte Dürnberger (* 1936), österreichische Malerin, Grafikerin und Beamtin
 Toni Dürnberger (1932–1992), österreichischer Bergsteiger und Forschungsreisender

Dürnberger steht für:
 Dürnberg (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin bei Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Dürnberg
 Dirnberger